Drip – brano musicale di Cardi B del 2018
 Drip – singolo di NLE Choppa del 2019
 Drip – singolo di DrefGold del 2019
 Drip – singolo di Snik del 
 '''''[[Drip stile tosto